Флаг Быково:

 Флаг Быкова (Волгоградская область) — флаг Быковского городского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области.
 Флаг Быкова (Московская область) — флаг городского поселения Быково Раменского муниципального района Московской области.